Allsvenskan 2016 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2016 (herrar)
Damallsvenskan 2016 (fotboll)